Sportkanalen kan syfta på:
 Sportkanalen (Kinnevik) – en svensk TV-kanal 1996 som sände sport från Kinneviks koncernen
 Sportkanalen (C More) – en svensk TV-kanal som sänder sport från C More 2017–